Мошенский — русская фамилия; имеет женскую форму Мошенская.

Известные носители 
 Мошенский, Авксентий Леонтьевич (1900—1981) — советский генерал-майор.
 Мошенский, Валерий Захарович (род. 1957) — украинский политик.
 Мошенский, Михаил Леонидович (1947—2000) — белорусский предприниматель.
 Мурский, Лев Исаакович (Мошенский; 1897—1950) — российский театральный актер, педагог и режиссёр.
 Мошенский, Филипп Савельевич (см. Список депутатов Верховного Совета СССР 3 созыва)

Мошенский — админ. территориальные единицы
 Мошенской район Боровичского округа Ленинградской области